Пруди́ (до 1945 року — Алач-Ішунь, ) — село Кіровського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.